Všechovice est un toponyme qui peut désigner :

Všechovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Všechovice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie